Schlesien kan syfta på:

Geografi
Schlesien – en historisk region i Centraleuropa
Nedre Schlesien –  ett historiskt landskap som utgör den nordvästra delen av Schlesien
Övre Schlesien – ett historiskt tyskt landskap vid övre Oder i sydöstra Schlesien
Tjeckiska Schlesien – ett av Tjeckiens tre historiska landskap
Österrikiska Schlesien – området under Österrike 1742–1918
Provinsen Schlesien – provins i Preussen 1815–1919 och 1938–1941
Schlesiens vojvodskap – ett vojvodskap i södra Polen
 Nedre Schlesiens vojvodskap – ett vojvodskap i västra Polen
Mähren-Schlesien – en administrativ region i Tjeckien sedan 2000

Se även
Schlesiska krigen – tre krig, som 1740-1763 fördes mellan Preussen och Österrike
Schlesiska upproren – tre uppror mellan 1919 och 1921
Schlesiens vapen
Schlesiska –  ett slaviskt språk som talas i regionen Schlesien
Schlesiska (tysk dialekt)
Angelus Silesius – pseudonym för Johannes Scheffler
Silesisk häst – en hästras som avlats fram i Polen